Dury může být:

 Název obce ve Francii:
 Dury (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Dury (Pas-de-Calais) – obec v departementu Pas-de-Calais
 Dury (Somme) – obec v departementu Somme

 Příjmení osob:
 Ian Dury (1942–2000) – anglický zpěvák